Medaljeoversigten for Sommer-PL 2020, er en liste over medaljer, der blev vundet ved Sommer-PL 2020 (paralympiske lege), som fandt sted fra 24. august til 5. september 2020, i Tokyo, Japan.

Medaljeoversigt

Se også 
 Medaljefordeling ved sommer-OL 2020

Referencer 

Sommer-PL 2020
2020